Collor ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Collor de Mello (* 1949), brasilianischer Politiker; von 1990 bis 1992 Staatspräsident der Föderativen Republik Brasilien
 Lindolfo Leopoldo Collor (1931–2005), brasilianischer Diplomat